Усть-Цильма:

 Усть-Цильма — село в Республике Коми, административный центр Усть-Цилемского района.
 Усть-Цильма — аэропорт местных воздушных линий в Республике Коми.